|-
| 139101 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139102 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139103 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139104 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139105 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139106 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139107 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139108 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139109 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139110 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139111 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139112 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139113 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139114 - || || 21 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139115 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139116 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139117 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139118 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139119 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139120 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139121 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139122 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139123 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139124 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139125 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139126 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139127 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139128 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139129 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139130 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139131 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139132 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139133 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139134 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139135 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139136 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139137 - || || 23 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139138 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139139 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139140 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139141 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139142 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139143 - || || 27 de març de 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 139144 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139145 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139146 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139147 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139148 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139149 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139150 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139151 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139152 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139153 - || || 17 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139154 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139155 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139156 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139157 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139158 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139159 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139160 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139161 - || || 18 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139162 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139163 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139164 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139165 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139166 - || || 20 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139167 - || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139168 - || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139169 - || || 24 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139170 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139171 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139172 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139173 - || || 29 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139174 - || || 20 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139175 - || || 20 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139176 - || || 20 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139177 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139178 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139179 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139180 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139181 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139182 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139183 - || || 22 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139184 - || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139185 - || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139186 - || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139187 - || || 24 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139188 - || || 24 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139189 - || || 24 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139190 - || || 24 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139191 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139192 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139193 - || || 26 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139194 - || || 27 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139195 - || || 27 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139196 - || || 29 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139197 - || || 30 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139198 - || || 31 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139199 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139200 - || || 18 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-|}

9